Als Sorbengesetz werden bezeichnet:

 das Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen von 1999, kurz SächsSorbG, siehe Sächsisches Sorbengesetz
 das Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung von 1948, siehe Sächsisches Sorbengesetz (1948)
 das Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg von 1994, kurz SWG, siehe Sorben/Wenden-Gesetz